Guineapfeffer steht für:

 Guineapfeffer, Frucht des Mohrenpfeffers (Xylopia aethiopica), Pflanzenart aus der Familie der Annonengewächse
 Guineapfeffer, alternative Bezeichnung für Paradieskörner, Frucht der Pflanzenart Aframomum melegueta aus der Familie der Ingwergewächse